Конституция Греции 1822
 Конституция Греции 1823
 Конституция Греции 1827
 Конституция Греции 1832
 Конституция Греции 1844
 Конституция Греции 1864
 Конституция Греции 1911
 Конституция Греции 1925
 Конституция Греции 1927
 Конституция Греции 1948
 Конституция Греции 1952
 Конституция Греции 1968
 Конституция Греции 1973
 Конституция Греции 1975